Вильятуэльда ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Занимает площадь 15,30 км². Население — 52 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Покровителями города считаются святой Мамес и святая дева де лас Ангустияс.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
  Web del Ayuntamiento de Villatuelda
 Villatuelda, el pueblo de todos
  Mapa localizador Google
  Mapa localizador Yahoo

Муниципалитеты Бургоса